Een verkeersweg:
 N577 (België)
 N577 (Frankrijk)
 N577 (Nederland), zie Provinciale weg 577

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing